L'edizione 1944-45 della Primeira Divisão del campionato di calcio portoghese vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Francisco Rodrigues (Vitória Setúbal), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1944-45.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1944-1945

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
Campionato portoghese di calcio